Shun de Andrômeda - Personagem de Cavaleiros do Zodíaco.
 Shun Kazami - Personagem da série Bakugan.
 Imperador Shun - Líder da China nos séculos XXII e XXIII a.C.
 SHUN, um comando Internet Relay Chat usado para impedir que um usuário envie mensagens para os canais de um servidor.
 Facas Shun, uma linha de faca de cozinha de alta qualidade possuída por KAI, um grupo japonês que também possui as facas Kershaw.

Desambiguação